Periș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Periș (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Periș (Mureș), Dorf im Kreis Mureș